IVD – gene umano per la produzione della classe di enzimi isovaleril-CoA deidrogenasi
IVD – Istituto Voluntas Dei, istituto di vita consacrata
IVD (Intervertebral disc) – disco intervertebrale
IVD (In vitro diagnostics) – diagnostica in vitro, categoria di test medici
IVD – Ideographic Variation Database, un database di variazioni di sequenze idrogeografiche di Unicode
IVD (International Volunteer Day for Economic and Social Development) – giornata mondiale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale
Panzer IVD (Panzerkampfwagen IV Ausführung D) – carro armato tedesco di supporto al combattimento del 1939